Кумай () — село в Есильском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Красивинского сельского округа. Код КАТО — 114857300.

География 
Село расположено примерно в 35 км к востоку от районного центра города Есиль. Через село проходит автодорога Астана-Костанай-Челябинск.

Население 
В 1989 году население села составляло 214 человек (из них казахов 73%).

В 1999 году население села составляло 204 человека (99 мужчин и 105 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 212 человек (108 мужчин и 104 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Есильского района (Акмолинская область)